HRT, sigle composé des trois lettres H, R et T, peut faire référence à :

 Hostage Rescue Team, un des SWAT Team du FBI ;
 Hrvatska radiotelevizija, compagnie publique croate de radio-télévision ;
 HRT Formula One Team (où HRT signifie Hispania Racing Team), une écurie de Formule 1.